Шипицын — русская фамилия.

Известные носители:
 Шипицын, Василий Алексеевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Шипицын, Михаил Дмитриевич (1920—2008) — Герой Советского Союза.
 Шипицын, Юрий Владимирович (1962—2016) — советский, российский и белорусский хоккеист, нападающий.